Municipio de Cottonwood puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de Cottonwood, ubicado en el Estado de Dakota del Norte.
Municipio de Cottonwood, ubicado en el condado de Clark, Dakota del Sur.
Municipio de Cottonwood, ubicado en el condado de Cumberland, Illinois.
Municipio de Cottonwood, ubicado en el condado de Chase, Kansas.
Municipio de Cottonwood, ubicado en el condado de Brown, Minnesota.
Municipio de Cottonwood, ubicado en el condado de Adams, Nebraska.
Municipio de Cottonwood, ubicado en el condado de Nance, Nebraska.
Municipio de Cottonwood, ubicado en el condado de Phelps, Nebraska.

Otros 
Municipio de Cottonwood Lake, ubicado en el Estado de Dakota del Norte.
Municipio de Cottonwood Lake, ubicado en el condado de Edmunds, Dakota del Sur.